Berlin-Haselhorst, een stadsdeel van Berlijn, behorend tot het district Spandau
Haselhorst (metrostation), gelegen in het gelijknamige stadsdeel